Moulinois – abitanti di Moulinet (Alpi Marittime)
Moulinois – abitanti di Moulins (Allier)